Anna av Cypern, född 24 september 1418 i Nicosia i Cypern, död 11 november 1462 i Genève i Edsförbundet, var hertiginna av Savojen genom giftermålet med hertig Ludvig I sedan år 1434. Hon var Savojens de facto regent under sin tid som hertiginna mellan 1440 och 1462.

Biografi 

Anna var dotter till kung Janus av Cypern och Charlotta av Bourbon. 

Hon trolovades med Ludvig 1432, och gifte sig med honom 1434 två år senare; 1440 besteg paret tronen. Hennes make var poet och ointresserad av politik, och han överlät därför statens affärer på sin Anna, som han var mycket förälskad i. 

Anna led av hemlängtan och tog ofta emot gäster från Cypern, för vilka hon organiserade festivaler och andra påkostade mottagningar och festligheter, vilka kritiserades av distriktet Vaud för sina omkostnader. 

Hon arrangerade år 1451 äktenskapet mellan sin dotter och Frankrikes tronarvinge, vilket dock ledde till att flera områden annekterades av svärsonen på grund av svårigheterna att betala dotterns hemgift. 

Anna köpte år 1452 Turinsvepningen.

Familj

Barn 

 Amadeus IX (1 februari 1435 – 30 mars 1472), hertig av Savojen
 Ludvig (5 juni 1436 – 12 juli 1482), greve av Genève samt kung av Cypern
 Maria (mars 1437 – 1 december 1437)
 Johan (1437? – 1440)
 Filip II (5 februari 1438 – 7 november 1497), hertig av Savojen
 Margareta (april 1439 – 9 mars 1485), markgrevinna av Montferrat samt grevinna av Saint-Pol och Soissons
 Pierre (ca. 2 februari 1440 – 21 oktober 1458), ärkebiskop av Tarentasia
 Janus (8 november 1440 – 22 december 1491), greve av Faucigny och Genève
 Charlotte (16 november 1441 – 1 december 1483), drottning av Frankrike
 Aimon (2 november 1442 – 30 mars 1443)
 Jakob (29 november 1444 – 1 juni 1445)
 Agnes (oktober 1445 – 16 mars 1509), hertiginna av Longueville
 Johan Ludvig (26 februari 1447 – 4 juli 1482), biskop av Genève
 Maria (20 mars 1448 – 13 september 1475), grevinna av Saint-Pol
 Bona (12 augusti 1449 – 17 november 1503), hertiginna av Milano
 Jakob (12 november 1450 – 30 januari 1486), greve av Romont samt herre av Vaud
 Anna (september 1452 – 1 oktober 1452)
 Frans (19 augusti 1454 – 6 oktober 1490), ärkebiskop av Auch samt biskop av Genève
 Johanna (dog vid födseln, 1455?)

Anfäder

Referenser

 

Kvinnor
Födda 1418
Avlidna 1462
Personer i Frankrike under 1400-talet
Italienska hertiginnor